Palomas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Palomas, Tabasco, ort, Macuspana, 
 Palomas, Guanajuato, ort, Xichú,

Spanien 

 Palomas, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Palomas (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar